Joãozinho ist der Künstlername folgender Personen:

 Joãozinho (Fußballspieler, 1954) (* 1954), brasilianischer Fußballspieler
 João Rosa de Souza Filho (* 1956), brasilianischer Fußballspieler
 João Jerônimo  Moura (* 1960), brasilianischer Fußballspieler (Taguatinga, PAOK, Oldenburg)
 João Soares de Almeida Neto (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 João Natailton Ramos dos Santos (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 João António Justino dos Santos (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 João Arthur Bueno de Camargo (* 1990), brasilianischer Fußballspieler